Владимир Слюсаренко:
 Слюсаренко, Владимир Алексеевич (1857—1933) — генерал от инфантерии, герой Русско-японской войны.
 Слюсаренко, Владимир Викторович (1888—1969) — русский инженер, лётчик и авиационный строитель.